

Architettura 
 Loft – tipologia di appartamento ricavato da una fabbrica. Per lo più si intende un'abitazione situata al pianterreno

Geometria 
 Loft – processo geometrico per costruire superfici 3D a partire da sequenze di profili. Le curve di sezione (simili a centine) vengono interpolate tra loro secondo un metodo prescelto, più o meno "elastico", che genera superfici complesse su tre assi
 Loft – in geometria può essere definito come trasformazione geometrica biunivoca (traslazione, rotazione, scalatura, stiramento, torsione) di una curva piana, detta generatrice

Cinema 
Loft – film del 2005 diretto da Kiyoshi Kurosawa
Loft – film del 2008 diretto da Erik Van Looy
Loft – film del 2010 diretto da Antoinette Beumer
The Loft – film del 2014 diretto da Erik Van Looy

Televisione 

 Loft – piattaforma televisiva e in streaming gestita dalla SEIF (Società Editoriale Il Fatto S.p.A.).

Musica 
Loft – gruppo musicale tedesco
The Loft – gruppo musicale britannico
The Loft – gruppo musicale danese
The Loft – storico club musicale newyorchese creato dal dj David Mancuso

Sport 
 Loft – nel golf, l'angolo di inclinazione – espresso in gradi – tra la faccia del bastone e la sua verticale.